7-й Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 16 по 27 августа 1995 года в городе Дублин (Ирландия).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1996 в Атланте. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата стала сборная Германии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 9:8 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Бельгии со счётом 2:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1995
Август 1995 года
Спорт в Ирландии в 1995 году
1995 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Ирландии
Чемпионаты Европы в Ирландии
Хоккей на траве
Международные спортивные соревнования в Дублине